ENTP est un sigle ou un acronyme formé des quatre lettres E, N, T et P, qui peut désigner :
 ENTP, une entreprise parapétrolière algérienne ;
 ENTP peut être un type de personnalité selon le Myers Briggs Type Indicator ;
 ENTp, un type socionique équivalent au précédent.